Boscobel Airport kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Ian Fleming International Airport, flygplats, Parish of Saint Mary,

USA 

 Boscobel Airport (flygplats i USA), Wisconsin, Grant County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar